In 2018 werd het 102de Campeonato Amazonense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 20 januari tot 7 april. Manaus werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Ama